Krucz – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Lubasz
 Krucz – przystanek kolejowy na linii 206 we wsi Krucz
 Krucz – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Lubasz